Wenz ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Wenz:
1. Auf eine mit -z-Suffix gebildete Koseform von Werner zurückgehender Familienname.
2. Aus einer Kurzform von Wentzlaff entstandener Familienname.

Namensträger 

 Armin Wenz (* 1965), deutscher lutherischer Theologe
 Else Wenz-Viëtor (1882–1973), deutsche Kinderbuchillustratorin
 Émile Wenz (1863–1940), französischer Wollhändler und ein Pionier der Luftbildfotografie
 Florian Wenz (* 1958), deutscher Netzkünstler
 Frank Wenz (* 1968), deutscher Handballschiedsrichter
 Friedrich Wenz (1875–1954), deutscher Verwaltungsbeamter
 Gerhard Wenz (* 1953), deutscher Chemiker
 Gisela Wenz-Hartmann (1904–1979), deutsche Schriftstellerin
 Gunther Wenz (* 1949), deutscher Theologe
 Ingrid Wenz-Gahler (* 1946), deutsche Innenarchitektin und Autorin
 Ludwig Wenz (1906–1968), deutscher Fußballspieler

 Peter Wenz (Geistlicher), deutscher Pastor
 Peter Wenz (* 1945), US-amerikanischer Philosoph
 Richard Wenz (1876–1953), deutscher Pädagoge, Journalist und Schriftsteller
 Sebastian Wenz (1890–1915), deutscher Archäologe
 Stefan Wenz (* 1957), deutscher Schwimmer
 Tanja Wenz (* 1972), deutsche Schriftstellerin
 Valentin Wenz (1831–1909), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Werner Wenz (1926–2019), deutscher Mediziner
 Wilhelm Wenz (1886–1945), deutscher Malakologe
 Willy Wenz (1893–1971), deutscher Maler

Sonstiges 

 eine Solovariante beim Schafkopf

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Wentz
 Venz

Familienname